De Baarsjes (wijk), een wijk en voormalig stadsdeel van Amsterdam.
De Baarsjes (buurtschap), een voormalige buurtschap in de gemeente Sloten, later gemeente Amsterdam.